SQL Server может означать:

 SQL-сервер — серверная система управления базами данных, поддерживающая структурированный язык запросов SQL.
 Microsoft SQL Server — СУБД компании Microsoft.
 Sybase SQL Server — прежнее название СУБД Adaptive Server Enterprise, созданной компанией Sybase и ныне развиваемой SAP.
 SQL Server — американский журнал о системах управления базами данных, .
 SQL Server Management Studio — утилита из Microsoft SQL Server 2005 и более поздних версий.
 SQL Server Reporting Services — программная серверная система создания отчётов.